В Германии количество населённых пунктов, имеющих статус города ( —  ), составляет 2056 по состоянию на 1 января 2019 года. Из них четыре (Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн) имеют население более 1 миллиона человек.

Список городов Германии

Крупнейшие города Германии

Карта крупнейших городов 
Города с населением:

  — от 100 000 до 199 999 чел. 
  — от 200 000 до 299 999 чел.
  — от 300 000 до 499 999 чел.
  — от 500 000 до 599 999 чел.
  — от 600 000 до 999 999 чел.
  — от 1 000 000 до 2 999 999 чел.
  — 3 000 000 чел. и более

Список крупнейших городов 
Информация о численности населения городов в таблице предоставлена по обновлённым данным на 31 декабря 2015 года с учётом итогов переписи населения 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Федеральное статистическое управление Германии (Statistisches Bundesamt)

 
Списки городов по странам
Списки городов Германии